Добровский — чешская фамилия.

Известные носители 
 Добровский, Йосеф (1753—1829) — чешский филолог, историк и просветитель, основоположник славянского языкознания.
 Добровский, Любош (1932—2020) — чешский журналист, политик и дипломат.

См. также 
 Добровский район
 Добровский сельсовет
 Добровка
 Домбровский